Grupp E i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 10 och 20 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

Kanada mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=CAN-CMR
|nr       = 9
|bild     = CAN-CMR (women) 2019-06-10.svg
|datum    = 10 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kadeisha Buchanan 
|mål2     = 
|arena    = Stade de la Mosson
|spelplats= Montpellier
|publik   = 10710
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=NZL-NED
|nr       = 10
|bild     = NZL-NED (women) 2019-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Jill Roord
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 10654
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=NED-CMR
|nr       = 22
|bild     = NED-CMR (women) 2019-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Vivianne Miedema Dominique Bloodworth 
|mål2     =  Gabrielle Onguéné
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 22423
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CAN-NZL
|nr       = 21
|bild     = CAN-NZL (women) 2019-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jessie Fleming Nichelle Prince 
|mål2     = 
|arena    = Stade des Alpes
|spelplats= Grenoble
|publik   = 14856
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NED-CAN
|nr       = 33
|bild     = NED-CAN (women) 2019-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Anouk Dekker Lineth Beerensteyn 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 19277
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kamerun mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CMR-NZL
|nr       = 34
|bild     = CMR-NZL (women) 2019-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Ajara Nchout 
|mål2     =  Aurelle Awona
|arena    = Stade de la Mosson
|spelplats= Montpellier
|publik   = 8009
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp C